Krueng Batee (Kuala Batee), een plaats in Indonesië
Krueng Batee (Kluet Utara), een plaats in Indonesië
Krueng Batee (Trumon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing